Crassostrea är ett släkte av musslor som beskrevs av Sacco in Bellardi och Sacco 1897. Crassostrea ingår i familjen ostron.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ostron
Crassostrea